Storsveden (Nordanstig), een plaats in de Zweedse gemeente Nordanstig, landschap Hälsingland.
 Storsveden (Ovanåker), een plaats in de Zweedse gemeente Ovanåker, landschap Hälsingland